Ту́пело (, буквально — «нісса») — багатозначний термін.

Топонім 

 Тупело — місто, штат Арканзас.
 Тупело — місто, штат Міссісіпі.
 Тупело — місто, штат Оклахома.